Левшин — русская фамилия, имеет женскую форму Левшина. Также топоним.

Носители фамилии

Левшин 
 
 Левшин, Алина (род. 1984) — немецкая актриса.
 Левшин, Борис Венедиктович (1926—2012) — российский историк, архивист.
 Левшин, Василий Егорович (1888—1918?) — профессиональный революционер.
 Левшин, Владилен Иванович (1934—2011) — советский и российский мастер циркового искусства.
 Левшин, Владимир Дмитриевич (1834—1887) — губернатор Уфимской, затем Ярославской губерний.
 Левшин, Геннадий Егорович (род. 1946) — советский и российский учёный.
 Левшин, Денис Игоревич (род. 1993) — российский баскетболист.
 
 
 Левшин, Леонид Вадимович (1927—2006) — советский физик.
 Левшин, Николай Гаврилович (1788—1845) — российский офицер; автор записок (Домашний памятник…, 1873).
 Левшин, Павел Федулович (1757—1809) — генерал-лейтенант русской армии.
 Левшин, Пётр Георгиевич (в монашестве Платон; 1737—1812) — митрополит Московский и Коломенский.
 Левшин, Серафим Александрович (1903—1995) — советский хозяйственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Левшина 
 Лопухина, Прасковья Ивановна (1760—1785) — супруга генерал-майора, впоследствии светлейшего князя П. В. Лопухина.

Топоним 
 Левшин — хутор в Каменском районе Тульской области России.

См. также 
 Лёвшин
 Левшино
 Левшины